По́ртиш () — венгерская фамилия. Известные носители:
 Портиш, Лайош (род. 1937) — венгерский шахматист, гроссмейстер (1961).
 Портиш, Ференц (род. 1939) — венгерский шахматист, международный мастер (1975).